Punze steht für:

 ein Werkzeug im Leder-, Silber- und Goldschmiede-, Kunstschmiede- und Graveurhandwerk sowie bei der Herstellung von Münzstempeln, siehe Punze (Werkzeug)
 Feingehaltstempel, der Stempelabdruck auf Gegenständen aus Edelmetall zur Angabe des entsprechenden Feingehalts
 in der Typografie die nichtdruckenden Innenteile eines Buchstabens, siehe Punze (Typografie)
 eine vulgäre Bezeichnung für die Vulva
 das aus Terra Sigillata (TS) oder Bein bestehende Werkzeug des TS-Töpfers, mit dem dieser den Bodenstempel (Töpferstempel, Namensstempel, Abdruck) in die Keramik eindrückte.

Siehe auch: